Die TUI 4U GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TUI Deutschland GmbH mit Sitz in Bremen.

Gründung und Tätigkeitsbereiche 
Die TUI 4U entstand aus dem Zusammenschluss diverser Firmen und existiert unter diesem Namen seit dem Jahr 2001. Unter dem Dach der TUI 4U  wurden in den letzten Jahren verschiedene Consolidatoren, wie z. B. A&B Reisen, Sparflug, Flugmarkt, Hapag-Lloyd Consolidator und ISTS, zusammengeführt. Mit den Marken Sparflug und TUI Ticket Shop zählt die TUI 4U heute zu den führenden Consolidatoren im deutschen Markt.

Neben der Vermittlung von Linienflugtickets an Reisebüros gehören das eCommerce Fulfillment sowie Call-Center-Dienstleistungen zum Kerngeschäft der TUI 4U. So werden beispielsweise die Service-Hotlines und das Fulfillment von TUIfly.com, XTUI und 1-2-FLY durch die TUI 4U abgewickelt. Darüber hinaus besteht eine Helpdesk-Betreuung für Reisebüros sowie ein umfangreiches Flugdatenbank-Management.

Unternehmensgröße 
Seit der Gründung der TUI 4U im Jahr 2001 ist die Anzahl der Mitarbeiter von 60 auf 180 Angestellte gewachsen. Diese sind an den Service-Center Standorten Bremen, Osnabrück, Berlin und München beschäftigt. Das Personal besteht fast ausschließlich aus gelernten und hauptsächlich auf den Bereich Flug spezialisierten Reiseverkehrskaufleuten.

Marken der TUI 4U GmbH

TUI Ticket Shop 
Die 2002 ins Leben gerufene Marke TUI Ticket Shop ist exklusiv für die derzeit ca. 10.000 TUI Agenturen erhältlich.

Sparflug 
Sparflug – The Flight Experts ist aus dem Zusammenschluss der Consolidatoren Sparflug und Flight Experts entstanden. Die Service-Center an den Standorten Osnabrück und München wickeln den Vertrieb von Linienflugtickets an ca. 4000 Reisebüros ab.

Urlaub24 
Urlaub24 war 2005 die erste Marke der TUI 4U, die sich als Schnittstelle zwischen Reisebüros und Endkunden verstand. Das Hauptaugenmerk liegt bei dieser Marke auf Charterflügen und Pauschalurlauben.

„Sparflüge“ 
Die Marke „sparflüge“ (Eigenschreibweise) der TUI 4U wurde 2007 gegründet und dient der B2C-Kommunikation. Die Marke wurde mit der Intention gegründet, die Flug-Kompetenzen des Consolidators TUI 4U den Reisebüros gebündelt in Form eines Online-Flugportals zur Verfügung zu stellen, auf dem Kunden Flugtickets für die unterschiedlichsten Flugarten (Linienflüge, Billigflüge, One-Way-Flüge und Gabelflüge) buchen können.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Webseite der TUI 4U GmbH
 Flugportal von sparflüge
 Marken-Webseite von Urlaub24
 Marken-Webseite von TUI Ticket Shop
 Marken-Webseite von Sparflug

TUI
Unternehmen (Bremen)
Gegründet 2001
Neustadt (Bremen)